Чешњевек може бити:

 Чешњевек (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија
 Чешњевек (Церкље на Горењскем), насељено мјесто у општини Церкље на Горењскем, Република Словенија